Der Rajon Nikolske (ukrainisch /; russisch /) war eine 1925 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1221 km² und eine Bevölkerung von etwa 30.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Nikolske. Bis zum 12. Mai 2016 trug der Rajon den Namen Rajon Wolodarske (ukrainisch  Володарський район).

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Mariupol.

Geographie 
Der Rajon lag im Südwesten der Oblast Donezk, er grenzte im Norden und Osten an den Rajon Wolnowacha, im Südosten an die Stadt Mariupol, im Süden an den Rajon Manhusch, im Südwesten an den Rajon Berdjansk (in der Oblast Saporischschja), im Westen an den Rajon Bilmak (Oblast Saporischschja) sowie im Nordwesten an den Rajon Rosiwka (Oblast Saporischschja).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen in die Flüsse Karatysch (Каратиш), Karatjuk (Каратюк) sowie der Kaltschyk, das Gebiet liegt im Asowschen Hochland, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 50 und 200 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde sowie 10 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 40 Dörfer
 2 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Nikolske
Rajon Mariupol
Aufgelöst 2020